Иван Иванишевич:
 Иванишевич, Иван (1608—1665) — хорватский религиозный поэт и католический деятель.
 Иванишевич, Иван (род. 1977) — сербский шахматист.